El Puig Capell és una muntanya de 874,2 m alt del terme comunal de Costoja, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord. Es troba al sud-est del poble de Costoja, a prop de l'extrem sud-oriental del terme. És al sud-oest de Can Duran i al nord-oest de Can Damunt.

Referències 

Muntanyes de Costoja